El torneig d'Auckland 2010, també conegut com el Heineken Open 2010, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. Es va celebrar entre l'11 i el 16 de gener del 2010 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí
 Quadre doble masculí

2010
ATP World Tour 2010